Die French Super Series 2010 waren das zehnte Turnier der BWF Super Series 2010 im Badminton. Es fand vom 2. bis 7. November 2010 im Stade Pierre de Coubertin von Paris statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2010
2010
Badmintonwettbewerb in Paris